Alberto Sordi (1920-2003), acteur, réalisateur et scénariste italien ;
 Marta Sordi (1925-2009), historienne italienne spécialiste de l’Antiquité ;
 Michel Sordi (né en 1953), homme politique français ;
 Nílton de Sordi (1931-2013),  footballeur brésilien ;
  (1894-1970), aviateur italien ; 
  (né en 1961), ancien terroriste italien.